Egrissi (georgià: ეგრისი) és el nom que les fonts georgianes donaren a dos regnes de la Geòrgia Occidental:

 Còlquida ( - )
 Lazika (ca. 380-691)